Thirty (engl.: „dreißig“) steht für folgende Automodelle:
 Cadillac Model Thirty
 Standard Thirty